

Cinema 
 Revolución  – film del 1933 diretto da Miguel Contreras Torres e Antonio Moreno
 ¿¡Revolución!?  – documentario del 2006 diretto da Charles Gervais
 Revolución  – film a episodi del 2010

Musica 
 Revolución  – album dei La Polla del 1985
 Revolución  – singolo di Enrique Iglesias del 1997, dall'album Vivir
 Revolución  – album dei WarCry del 2008
 Revolución  – album dei The Dead Daisies del 2015

Trasporti 
 Revolución  – stazione della Metropolitana di Città del Messico